Preusmjeri Nacrt:Daniel Radočaj